Prin Germania Răsăriteană se poate înțelege:

 Germania răsăriteană istorică sau „Fostele teritorii răsăritene germane” – termen prin care sunt desemnate colectiv provinciile germane de la răsărit de linia Oder-Neisse, pierdute de Germania definitiv după Al Doilea Război Mondial. Noile granițe au fost încă o dată recunoscute de Germania după reunificarea țării din 1990.
 Germania Răsăriteană - zona sovietică de ocupație din Germania stabilită după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, pe teritoriul căreia la 7 octombrie 1949 a fost proclamată Republica Democrată Germană, RDG, numită și Germania de Est.
Germania de Est, din 1990, sau Noile Landuri Germane,  din punct de vedere geografic înseamnă fostul teritoriu RDG.